Moser kan som auktorsförkortning betyda:

 Fanny Moser
 Meinhard Michael Moser
 Heinrich Christoph Moser
 Julius Moser (1863–1929), entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar